Войска боевой поддержки (войска усиления) () — войска в вооружённых силах Германии, предназначенные для обеспечения боевых действий.

Войска боевой поддержки входят или включаются для усиления в состав соединений, командований или боевых сил театра военных действий.

Состав 

К ним относятся:
 артиллерия;
 войска ПВО;
 армейская авиация;
 инженерные войска;
 войска АВС;

См. также 
 Гарнизонные войска;
 Войска прикрытия;
 Войска управления;
 Войска укреплённых районов;

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30-ти томах;
 ;
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), , ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);

Вооружённые силы Германии